Абдулла Салим оглы Байрамов (; ) — советский партийный и государственный деятель. Председатель Верховного Совета Азербайджанской ССР (1955—1958).

Биография 
Член ВКП(б) с 1939 года. Окончил Азербайджанский индустриальный институт имени М. А. Азизбекова. Кандидат геолого-минералогических наук.

С 1931 по 1933 годы — учитель сельской школы (Азербайджанская ССР).

С 1941 по 1946 годы — участник Великой Отечественной войны

С 1946 по 1950 годы — младший научный сотрудник Академии наук Азербайджанской ССР.

С 1950 по 1954 годы — директор Института геологии Академии наук Азербайджанской ССР.

С 1954 по 1956 годы — заведующий отделом науки и культуры ЦК КП Азербайджана.

С 1955 по 1958 годы — Председатель Верховного Совета Азербайджанской ССР.

С 1956 по 1960 годы — секретарь ЦК КП Азербайджана.

С 1958 года — заместитель председателя Общества дружбы и культурных связей с арабскими странами.

С 1960 по 1963 год — Министр культуры Азербайджанской ССР.

С 1963 по 1965 год — председатель Государственного комитета Совета Министров Азербайджанской ССР по кинематографии.

С 1965 года — начальник Управления геологии Совета Министров Азербайджанской ССР.

Член ЦК КП Азербайджана (1954—1961). Член Бюро ЦК КП Азербайджана (1956—1960).

Примечания

Ссылки 
 Байрамов Абдулла Салим оглы

Народные комиссары и министры Азербайджанской ССР
Министры культуры и туризма Азербайджана
Председатели Верховного Совета Азербайджанской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Члены Бюро ЦК КП Азербайджана
Политработники Великой Отечественной войны
Секретари ЦК КП Азербайджана
Выпускники вузов Азербайджана